W33 peut faire référence à :
 BSA W33-7, une moto du constructeur britannique BSA ;
 Décharge de fusil, de  et d'arme de plus grande taille, d’après la classification internationale des maladies ;
 Junkers W 33, un avion de ligne allemand ;
 W33, un obus atomique américain ;
 W33, la trente-troisième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres